Климишин — українське прізвище.

 Климишин Іван Тимофійович (1918 — 1944) — діяч ОУН і УПА.
 Климишин Іван Антонович ( 1931) — український і радянський астроном, доктор фізико-математичних наук. Академік АН ВШ України.
 Климишин Ігор Васильович ( 1962) — український футбольний функціонер, президент професійного клубу «Верес» (Рівне) і любительського клубу «Штурм» (Рівне).
 Климишин Микола (1909 — 2003) — український політичний діяч, учасник українського визвольного руху 1920—1950 років, член УВО та ОУН.

Українські прізвища